Les Masters de snooker 2005 ont lieu du 14 au  au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre.

Ils ont été remportés par Ronnie O'Sullivan aux dépens de John Higgins par  à 3.

Dotation 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break :  £

Wild cards

Tableau final

Finale

Centuries (19) 

141, 111 Ding Junhui
134, 130, 123, 107, 105, 102 Ronnie O'Sullivan
116 Mark Williams
115, 109 Jimmy White
110, 108 Stephen Hendry
110, 106 Peter Ebdon
106, 101 John Higgins
101 Stephen Maguire
100 Marco Fu

Notes et références

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 2005
Snooker en 2005
Sport en février 2005
2005